LSB eller lsb har flere betydninger:
 Linux Standard Base, en standardisering af Linux-distributinoer
 Lower sideband, en type af enkelt-sidebåndsmodulation (ESB)
 Least significant byte, den byte i en binært lagret flerbytesstørrelse lager der er mest betydende
 Least significant bit, den bit i en binært lagret flerbitsstørrelse der er mest betydende
 Lån & Spar Bank, en dansk bank med hovedsæde i København